Aquanaut (von lateinisch aqua für ‚Wasser‘ und griechisch naútēs für ‚Seemann‘) steht für:

 Aquanaut (Forscher), Person, die bspw. in einer Unterwasserstation die besonderen Lebens- und Umweltbedingungen in größeren Meerestiefen erforscht
 Aquanaut (Zeitschrift), Schweizer Fachzeitschrift fürs Sporttauchen
 Aquanaut Yachting, niederländischer Hersteller von Motoryachten